Lipowica peut désigner en Pologne :

 Lipowica, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Lipowica, village de la voïvodie de Sainte-Croix